Bogdanovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Богданово) :
Bogdanovo, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Bogdanovo, village bulgare de l'obchtina de Nova Zagora, situé dans l'oblast de Sliven.